

Pessoas
Bob Pettit
Donald Pettit
Elias Pettit Seeley
Phillip Pettit

Localidades
Pettit (Oklahoma)

Outros
Pettit (cratera)

Desambiguação